Augusta Maria av Holstein-Gottorp, född 6 februari 1649 på slottet Gottorp i Schleswig, död 25 april 1728 på slottet Augustenburg i Grötzingen, var en tysk furstinna och markgrevinna av Baden-Durlach. Hon var dotter till hertig Fredrik III av Holstein-Gottorp och hertiginna Maria Elisabet av Sachsen.

Familj 

Augusta Maria gifte sig med markgreve Fredrik VII av Baden-Durlach den 15 maj 1670 i Husum, och blev således själv markgrevinna. Tillsammans fick paret elva barn:

 Fredrik Magnus (13 januari 1672 – 24 februari 1672), prins av Baden-Durlach
 Fredrika Augusta (21 juni 1673 – 24 juli 1674), prinsessa av Baden-Durlach
 Kristina Sofia (17 december 1674 – 22 januari 1676), prinsessa av Baden-Durlach
 Klaudia Magdalena Elisabet (15 november 1675 – 18 april 1676), prinsessa av Baden-Durlach
 Katrina (10 oktober 1677 – 11 augusti 1746), gift med Johan Fredrik av Leiningen-Hartenburg
 Karl Vilhelm (17 januari 1679 – 12 maj 1738), markgreve av Baden-Durlach och gift med Magdalena Vilhelmina av Württemberg
 Johanna Elisabet (3 oktober 1680 – 2 juli 1757), hertiginna av Württemberg-Stuttgart och gift med Eberhard Ludvig av Württemberg
 Albertina Fredrika (3 juli 1682 – 22 december 1755), prinsessa av Baden-Durlach och gift med Kristian August av Holstein-Gottorp
 Kristoffer (9 oktober 1684 – 2 maj 1723), prins av Baden-Durlach och gift med Maria Kristina Felizitas av Leiningen-Dagsburg-Falkenburg-Heidesheim
 Charlotta Sofia (1 mars 1686 – 5 oktober 1689), prinsessa av Baden-Durlach
 Maria Anna (9 juli 1688 – 8 mars 1689), prinsessa av Baden-Durlach

Anfäder

Referenser 

Födda 1649
Avlidna 1728
Kvinnor
Tyska markgrevinnor
Huset Holstein-Gottorp